Кастанея — греческий топоним. Может означать:

 
 Кастанея (Кардица)